Pujols és una masia situada al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès, entre la rasa de Terrers i la rasa de Pujols.

Masies de Navès